Эвенкийский автономный хошун (, , {} Ewengki Aimanni Mvvngkeng Isihēr Gosa, монг.:  Eveŋki öbertegen jasaqu qosiɣu, монг.кир.: Эвэнк өөртөө засах хошиг) — автономный хошун в городском округе Хулун-Буир, Внутренняя Монголия, Китай.

История 
В 1932 году власти Маньчжоу-го объединили несколько существовавших в этих местах племенных хошунов в хошун Сулунь-Ци (索伦旗, «Знамя солонов»). В 1958 году хошун Сулунь-Ци был переименован в Эвенкийский автономный хошун.

Административное деление 
Эвенкийский автономный хошун подразделяется на 3 посёлка, 4 сомонов и 1 национальную волость:

Этнический состав (2000) 

На территории хошуна находится местность Шэнэхэн, на которой китайское правительство в XX веке разместило переселившихся в Китай бурят.

Галерея

Ссылки 
 

Эвенки
Автономные хошуны Хулун-Буира